Поники () — деревня в северной части района Банска-Бистрица Банскобистрицкого края Словакии.

Административно включает дер. Поники Леготы и Поники Гута.

Расположена в 14 км от г. Банска-Бистрица в центральной части Словакии на востоке горного массива Словацкого Стредогорья у подножия горы Поляна. Поблизости текут р. Мала Золна и Велька Золна. Центр деревни расположен на высоте 502 м н.м.

Население на 31.12.2015 г. составляло 1 569 человек.

Статистические данные (2001) 
Национальный состав:
 Словаки — 97,36 %
 Цыгане — 0,64 %
 Чехи — 0,39 %
 Русины — 0,32 %

Конфессиональный состав:
 Католики — 32,37 %
 Лютеране — 55,13 %
 Греко-католики — 0,9 %

История 

Первое письменное упоминание относится к 1282 году. В XIV веке здесь были открыты залежи железной руды, меди и золота, добыча которых продолжалась до 1571 г.

Достопримечательности 
 Римско-католический костёл в готическом стиле 1310 г. со средневековыми фресками
 Протестантская церковь 1784 года, построенная в 1868 году

Известные уроженцы 
 Жары, Штефан (1918—2007) — словацкий и чехословацкий поэт, прозаик, эссеист, переводчик, заслуженный артист ЧССР (1968). Лауреат Государственной премии ЧССР им. Клемента Готвальда (1961).

Ссылки 
 Poniky